Medvědí vrch může být:

 Medvědí vrch (1216 m n. m.) – nejvyšší vrchol Medvědské hornatiny v Hrubém Jeseníku
 Medvědí vrch (Šumava) (1018 m n. m.) – vrchol Trojmezenské hornatiny na Šumavě
 Medvědí vrch (Lužické hory) (663 m n. m.) – krátký hřbet v Lužických horách asi 1,5 km od Polevska mezi Malým Bukem a Klíčem
 Medvedí vrch (Veľký Tribeč) (716 m n. m.) – slovenská hora v pohoří Veľký Tribeč

Podobné názvy 
 Medvědí hora
 Medvědí louka
 Medvědí skála
 Medvědín